Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Берое (Стара Загора), Шумен (Шумен) и Локомотив (Пловдив). Актуален шампион е ЦСКА „Септемврийско знаме“.

Класиране 

 В първоначалното крайно класиране ЖСК-Спартак (Варна) завършва трети. Малко преди церемонията по награждаването им на националния стадион „Васил Левски“, БФФ взема решение да анулира резултата от срещата от XXIX кръг Ботев (Враца) – Сливен 2:1 заради нередовен състезател в състава на домакините. Присъден е служебен резултат 3:0 в полза на Сливен, който по този начин излиза трети с 32 т., измествайки ЖСК-Спартак от получаването на бронзовите медали. През 2000 г. Спартак (Варна) обжалва пред БФС решението от 1984 г. с мотива, че отборът е можел да се пребори за бронзовите медали, ако решението за присъждането на служебната победа на Сливен е било взето преди последния кръг, в който варненци правят 3:3 като гост на изпадащия Локомотив (Пловдив). Въз основа на жалбата на Спартак (Варна) БФС отмени решението си от 1984 г. и възстанови първоначалното крайно класиране.

Баражи 
1 кръг:
 Славия (София) – Шумен (Шумен) – 2:1 и 2:2
 Черно море (Варна) – Беласица (Петрич) – 3:1 и 1:2

2 кръг:
 Беласица (Петрич) – Миньор (Перник) – 4:2 и 0:3
 Шумен (Шумен) – Дунав (Русе) – 1:1 и 2:3

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Толбухин – днес град Добрич;

Североизточна „В“ РФГ 

 1. Хлебарово – днес град Цар Калоян;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7